Davis Cup 2001 beschrijft de 90e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

Frankrijk won voor de 9e keer de Davis Cup door in de finale Australië met 3-1 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

België verloor in de eerste ronde en vervolgens ook de beslissingswedstrijd ter handhaving in de Wereldgroep. Na vier jaar in de Wereldgroep is het volgend jaar actief in de regionale groep 1.

Nederland 
Nederland speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

Nederland behaalde zijn grootste succes ooit. Het bereikte de laatste vier maar moest zijn meerdere erkennen in Frankrijk, de latere winnaar. Het verzekerde zich hiermee van handhaving in de Wereldgroep.

Nederlandse Antillen 
Nederlandse Antillen speelt in de regionale groep 2.

Door het verlies in de halve finale liep het promotie mis en handhaafde de Antillen zich in groep 2.